Loch Leven steht für:

 Loch Leven (Highland), Meeresarm des Loch Linnhe, Schottland
 Loch Leven (Kalifornien), See in Kalifornien
 Loch Leven (Neufundland), ein See auf Neufundland, Kanada
 Loch Leven (Perth and Kinross), See in Perth and Kinross, Schottland
 Loch Leven (Saskatchewan), ein Weiler in Saskatchewan, Kanada

Siehe auch:
 Loch Leven Castle